

Agricoltura 
 San Felice – Cultivar di olivo dell'Umbria.

Geografia

Comuni italiani 
 San Felice a Cancello, comune italiano in provincia di Caserta
 San Felice Circeo, comune italiano in provincia di Latina
 San Felice del Benaco, comune italiano in provincia di Brescia
 San Felice del Molise, comune italiano in provincia di Campobasso
 San Felice sul Panaro, comune italiano in provincia di Modena
 Senale - San Felice, comune italiano in provincia di Bolzano
 Rocca San Felice, comune italiano della provincia di Avellino

Frazioni italiane 
 Milano San Felice, quartiere di Segrate, Peschiera Borromeo e Pioltello in provincia di Milano
 San Felice al Lago, frazione di Endine Gaiano in provincia di Bergamo
 San Felice Extra, frazione di Verona
 San Felice, frazione di Senale-San Felice in provincia di Bolzano
 San Felice, frazione di Pistoia
 Castel San Felice, frazione di Sant'Anatolia di Narco in provincia di Perugia.
 San Felice, quartiere di Cremona
 San Felice, frazione di Trichiana in provincia di Belluno
 San Felice, località di Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena
 San Felice, frazione di Fierozzo in provincia autonoma di Trento

Religione

Santi e beati 
 San Felice I papa (†274), ricordato il 30 dicembre.
 San Felice III (II) papa († 492), ricordato il 1º marzo.
 San Felice IV (III) papa († 530), ricordato il 30 gennaio.
 San Felice di Nuceria Costantia, martire di Nuceria Costantia nel 68, si commemora il 22 settembre.
 San Felice di Uzàli, martire a Uzàli in Tunisia con Gennadio, ricordati insieme dal Martirologio Romano il 16 maggio.
 San Felice di Roma, martire a Roma al terzo miglio della via Portuense, ricordato il 29 luglio.
 San Felice di Nola vescovo, protovescovo di Nola e martire (†95), si commemora il 15 novembre.
 San Felice di Toniza, martire in Numidia, ricordato il 6 novembre.
 San Felice martire, figlio di Santa Felicita da Alife martirizzato a Roma nel 162, sotto Marco Aurelio, insieme alla madre e ai suoi sei fratelli (noti, appunto, con il nome di Santi Sette Fratelli). Felicita è ricordata dal calendario il 23 novembre; Felice e i suoi fratelli, invece, il 10 luglio.
 San Felice di Zurigo, martire nel 286 con Regola e il loro servo Essuperanzio, è patrono di Zurigo. 
 San Felice d'Aquileia, martire ad Aquileia col fratello Fortunato nel 303 e ricordati il 14 maggio.
 San Felice di Spalato, vescovo e martire a Salona nel 303, si commemora il 18 maggio.
 San Felice di Gerona, martire sotto Diocleziano, si commemora il 1º agosto.
 San Felice di Thibiuca (247-303), vescovo e martire a Tubzak o Thibiuca oggi Zoustina, vicino a Cartagine, compatrono di Venosa, si commemora il 15 luglio.
 San Felice di Lodi, martire a Lodi (†303), si commemora assieme a san Nabore il 12 luglio.
 San Felice di Nola prete, presbitero e martire (†313), si commemora il 14 gennaio.
 Santi Felice e Adautto, martiri del III/IV secolo a Roma, ricordati il 30 agosto.
 San Felice di Metz, vescovo, si commemora il 21 febbraio.
 San Felice di Massa Martana, vescovo e martire vissuto fra il III e IV secolo; si commemora il 31 ottobre.
 San Felice di Nantes, vescovo, si commemora il 6 gennaio.
 San Felice di Siviglia, diacono e martire, si commemora il 2 maggio.
 San Felice di Genova, secondo vescovo della città (IV secolo), si commemora il 6 novembre.
 San Felice di Como, primo vescovo di Como (†391), si commemora l'8 ottobre.
 San Felice di Bologna, settimo vescovo di Bologna (†432), si commemora il 4 dicembre.
 San Felice di Luni, vescovo di Luni nella seconda metà del V secolo.
 San Felice di Verona, vescovo (VI secolo), si commemora il 19 luglio.
 San Felice di Dunwich, vescovo (†646), originario della Burgundia, si commemora l'8 marzo.
 San Felice di Pistoia, eremita vissuto nel IX secolo, si celebra il 26 agosto
 San Felice eremita, eremita vissuto nel IX secolo nel nord del Portogallo
 San Felice di Rhuys († 1038), eremita e monaco benedettino, ricostruì l'abbazia di Rhuys distrutta dai Normanni, celebrato il 4 marzo
 San Felice di Valois – cofondatore dei Trinitari (1127-1212), si commemora il 20 novembre.
 
 San Felice da Cantalice, primo santo dell'ordine dei frati minori Cappuccini (1515-1587), si commemora il 18 maggio.
 San Felice da Nicosia religioso Cappuccino (1715-1787), si commemora il 31 maggio.
 Santi Felice, Cipriano e 4964 compagni martiri, si commemorano il 12 ottobre.

Titoli 
 San Felice da Cantalice a Centocelle è un titolo cardinalizio istituito da papa Paolo VI nel 1969

Sport 
 San Felice Aversa Normanna, più comunemente conosciuta come Aversa Normanna è la società calcistica di Aversa.

Pagine correlate 
Felice
 Chiesa di San Felice
 Monastero di San Felice